Алексей Григорьевич Королевский (13 сентября 1941 — 18 августа 2013) — заслуженный художник Российской Федерации (2008), заслуженный художник РБ (1997).

Биография 
В 1963 году окончил художественно-педагогическое училище в г. Свердловске.

Жил и работал в г. Уфе. График. Член Союза художников с 1970 года. Член правления Башкирского Союза художников с 1976 года.

С 1964 года участвовал в республиканских, всероссийских, всесоюзных, зональных, региональных, международных и зарубежных выставках.

Работы художника хранятся в Башкирском Государственном художественном музее им. М. В. Нестерова (Уфа), Национальном музее Венгерской Республики (Будапешт), Национальном музее Республики Башкортостан (Уфа) и в частных коллекциях.

Основные работы 
Башкирия, земля моя. Серия линогравюр, 1966—1969. Уфимский кремль, линогравюра, 1969. Оформление книги «Женщины Башкирии», Башкнигоиздат, 1969. Оформление книги «Мальчиш-Кибальчиш», Башкнигоиздат, 1977.

Выставки 
 Республиканские, Уфа, все выставки с 1964 года.
 Выставка произведений художников трех зон, Москва, 1970.
 Всероссийская художественная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, Москва, 1970.
 I Всероссийская выставка рисунка, Москва, 1972.
 Всероссийская выставка «По родной стране», Москва, 1972.
 Всесоюзная художественная выставка «50 лет СССР», Москва, 1972.
 Всероссийская выставка произведений молодых художников, Москва, 1973.
 III Всероссийская выставка эстампа, Москва, 1974.
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия-5», Москва, 1975.
 Всероссийская выставка плаката, Уфа, 1976.
 Зональные выставки «Урал социалистический»; Пермь, 1967; Челябинск, 1969; Уфа, 1974.
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва, Ленинград, 1969.
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР, Москва, 1971.
 Декадная выставка произведений художников БАССР в Кара-Калпакской АССР, гор. Нукус, 1976.
 Выставка произведений художников БАССР в ГДР, г. Галле, 1975.

Литература 
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979
 БСЭ, т. 3, раздел «Башкирская АССР». Изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1970.
 Г. С. Кушнеровская: Изобразительное искусство Башкирской АССР. Изд. «Советский художник», Москва, 1974.
 А. Янбухтина: Буклет «А, Королевский». Башкирское книжное изд., 1974.

Примечания

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20111215131927/http://artru.info/ar/32768/

Выпускники Свердловского художественного училища
Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы